Приморское кольцо:

 «Приморское кольцо» — автомобильная дорога в Калининградской области.
 «Приморское кольцо» — многоцелевой туристско-рекреационный кластер в Приморской области.